Лине Сесилия Верндаль (; род. 23 марта 1972 года, Осло, Норвегия) — норвежская актриса. Удостоена ряда наград.

Биография 
С 1987-1990 годы Лине Верндаль училась в гимназии в Осло. В 1988 году поступила в высшую школу кабаре. В 1995 году Лине Верндаль окончила Норвежскую национальную академию театра. После она работала в Новом театре Осло, в Нашем театре в Молде, в Рогаланд театре в Ставангере, в Норвежском театре, в театре Национальная сцена в Бергене и в других театрах. Карьеру в кино Лине начала с 1997 года.

Фильмография

Награды 
 2009: номинация «Gullruten»
 2009: номинация «Gullruten» как лучшая актриса в сериале «Голубое небо»
 2010: номинация «Gullruten» как лучшая актриса в сериале «Голубое небо»
 2011: номинация «Gullruten» как лучшая актриса в сериале «Голубое небо»
 2011: номинация «Kosmorama» как лучшая актриса ведущей роли в фильме «Лимбо»
 2011: номинация «Аманда» как лучшая актриса ведущей роли в фильме «Лимбо»

Ссылки 
 
 Лине Верндаль на сайте КиноПоиск
 Официальный сайт
 Биография 
 Лине Верндаль номинирована на премию «Аманда»

Актрисы Норвегии
Актрисы XX века
Актрисы XXI века
Лауреаты премии «Аманда» за лучшую женскую роль